

Geografia 
 Capo Rodoni – promontorio roccioso sul mare Adriatico a nord di Durazzo, in Albania

Persone 
 Adriano Rodoni – dirigente sportivo italiano

Altro 
 Castello di Rodoni –  castello su un promontorio della costa adriatica in Albania